Bitcoin tem uma variedade de significados. Para alguns usuários, é uma maneira de mover a moeda sem estar vinculada a um banco central . Para outros, é uma entidade intangível de origem duvidosa e valor questionável. Mas o que é, no seu sentido mais elementar? Na conversa casual, pode-se dizer que o bitcoin é uma moeda digital, mas é mais detalhado do que isso.

O Bitcoin é uma das primeiras criptomoedas. Foi criado em 2009, quando um indivíduo (ou grupo) usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto introduziu a plataforma Bitcoin, que hospeda bitcoin, a moeda digital. A plataforma é construída com base na ideia de dados de prova de trabalho , que é demorada e cara de produzir, mas é facilmente verificada. No caso do Bitcoin, a prova de trabalho é criada através do processo de mineração. Para minerar bitcoins, os computadores devem completar um algoritmo complexo , passando por cálculos extensos em troca de moeda recém-cunhada. Essas moedas valem o que o mercado determina por meio da lei da oferta e da demanda.

Todas as transações são conectadas ao endereço Bitcoin do usuário, que é armazenado no blockchain ou razão geral. Se o endereço estiver vinculado à identidade real de uma pessoa, as transações serão rastreáveis. Esse nível relativamente alto de anonimato torna a plataforma Bitcoin uma ótima maneira de fazer compras on-line de incógnito.

Bitcoin e seus efeitos na finanças 
Compreender o bitcoin e a tecnologia blockchain pode ser difícil visto seu caráter inovador, uma vez que abarca vários campos da ciência: direito, economia e, principalmente, ciência da computação. Trata-se de um marco inovador relevante, tão relevante como o surgimento do primeiro computador pessoal, pela IBM, e pela difusão da internet, constituindo uma nova revolução, alterando comportamentos e  mostrando novos patamares da inovação que não podem ser desconsiderados.

Em sociedades primitivas já se percebia o início do processo de divisão do trabalho por parte dos indivíduos. Estes produziam bens e serviços de acordo com seus conhecimentos e a atividade tomava importância quando outros indivíduos da sociedade podiam desfrutar das riquezas geradas. Porém a recompensa por tais atos era dificultada pela falta de uma unidade de pagamento padronizada. O Bitcoin não é controlado por um banco central ou por um governo, ele tem efeitos nos setores bancário e financeiro. Estes efeitos podem são listados abaixo .

Aumentando o poder financeiro da dark web: A dark web é a parte da Internet que não é encontrada nos resultados dos mecanismos de busca. Só é acessível através de software, como o navegador Tor, que permite aos usuários pesquisar na internet anonimamente. Como alguns podem saber, usando uma criptomoeda como bitcoin, uma pessoa pode concluir uma transação ilícita sem revelar qualquer informação de identificação. As criptomoedas facilitam essas transações, o que pode aumentar o cibercrime.

Negociação especulativa: em meados de janeiro de 2015, um único bitcoin foi avaliado em US $ 170; em julho de 2017, seu valor subiu para US $ 2772. Como o valor do bitcoin é propenso a tais flutuações, apresenta enormes possibilidades para os especuladores. Assim como a negociação de ações, o comércio de bitcoins é um grande esforço, e é provável que cresça mais à medida que a criptomoeda se torna comum.

A politização da moeda: Antes do advento da criptomoeda, todas as transações financeiras eram facilitadas pelos bancos centrais do mundo. Agora, graças ao bitcoin, o cenário está mudando e o poder está mudando dos bancos centrais e dos governos mundiais para a população. Essa mudança radical no manuseio das transações monetárias pode potencialmente mudar a estrutura econômica do mundo inteiro . Para permitir o escrutínio e fornecer segurança, as instituições financeiras mantêm registros de todas as transações. Agora, com criptomoedas, as pessoas têm uma maneira de desafiar o poder econômico dos bancos. Se for adotado em escala global, o Bitcoin pode fazer com que o dinheiro se torne altamente politizado.

Medo entre os bancos do mundo: muitos acreditam que o Bitcoin pode ser usado para lavagem de dinheiro internacional. Os bancos centrais do mundo têm sido céticos em relação ao bitcoin porque ele não pode ser monitorado, previsto ou rastreado. Criptomoeda tornou-se um poder em si, porque está mantendo o poder financeiro de governos e bancos sob controle .

Criptomoedas como bitcoin criaram um novo mercado onde, ao contrário do atual sistema financeiro, nenhuma entidade tem controle total. O ciberespaço está destinado a se tornar o gerente desse mercado disruptivo, e o custo de transação quase zero torna a criptomoeda superior às moedas tradicionais de muitas maneiras.

Mudanças Relacionadas com Bitcoin em Vários Setores 
A importância da moeda para a sociedade é tamanha, que diversos economistas conceituados trataram de abordar a economia monetária em seus estudos. É fato que o sistema monetário das instituições privadas e governamentais atingiu um ponto em que a estabilidade é de vital importância para que a coletividade possa se preocupar com outros segmentos da sociedade, como educação, segurança, saúde pública entre outras demandas. Seguindo essa linha de raciocínio Keynes diz: “Não há maneira mais sutil nem mais segura de derrubar a base da sociedade do que perverter a moeda. O processo engrena todas as forças ocultas da lei econômica no lado da destruição e o faz de tal forma que nem um homem dentre um milhão é capaz de diagnosticar”.

Empreendedores de tecnologia e inovadores em todos os lugares estão percebendo rapidamente como as indústrias podem ser reinventadas com o uso do blockchain . Abaixo estão apenas alguns dos setores que vêem grandes rupturas .

A cadeia de suprimentos: Walmart e IBM recentemente se juntaram para melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos usando o blockchain para rastrear o movimento de carne de porco através da China. Ao rastrear as informações da cadeia de suprimentos no blockchain, os usuários podem determinar rapidamente a origem de uma remessa , parando-a assim que for considerada insegura. Essa prática melhora a transparência do fornecedor / consumidor e aumenta a confiança.

Fabricação: Esta indústria está cheia de burocracia, e muitos fabricantes de peças são de propriedade de algumas empresas selecionadas. Embora as idéias sejam abundantes, é difícil fazê-las frutificar. Usando a tecnologia blockchain para criar uma rede de impressoras 3D descentralizada, a fabricação pode ser dimensionada para as demandas dos consumidores, e os fornecedores podem produzir coisas coletivamente .

Frete: O setor de logística do mundo está pronto para mudanças, já que o processo é multi-camadas. De transportadores a motoristas, de transportadores a expedidores, o procedimento e suas interações podem se tornar mais eficientes com a tecnologia do blockchain. A maior responsabilidade e transparência só ajudarão a indústria, já que o blockchain permitirá que os consumidores verifiquem produtos individuais e monitorem processos do início ao fim. Com o uso de contrato inteligente, as entregas bem-sucedidas podem ser mais facilmente validadas.

Saúde: Setor precisa de uma maneira mais segura de compartilhar e armazenar dados. Juntamente com o registro eletrônico de um paciente, o blockchain pode ser usado para fornecer um nível mais alto de precisão e integridade dos dados. Essa tecnologia pode ser usada para criar perfis de saúde inteligentes, o que permite que as informações financeiras e pessoais de um paciente sejam acessadas e armazenadas com segurança.

Imobiliário: Inúmeros problemas estão afligindo a indústria, tais como fraude, erros de registro público e transparência insuficiente; O processo de verificação de imóveis também apresenta desafios únicos. Mesmo quando várias condições são atendidas, a transferência de fundos do comprador para o vendedor pode ser adiada. Com contratos inteligentes e descentralização, não há necessidade de contratar um advogado, e os custos de fechamento podem ser reduzidos.

Previsão: Da análise e pesquisa à consultoria, a tecnologia blockchain tem o potencial de transformar o setor de previsão. Aqui, os usuários poderão prever e assistir a eleições, esportes e ações de maneira altamente descentralizada. Blockchain pode ter efeitos significativos em indústrias relacionadas, como mineração, alimentos orgânicos, silvicultura, pesca e energia também.

Publicidade: O setor de publicidade e marketing de US $ 550 bilhões é dominado por players importantes, como Google e Facebook, e as empresas não têm conversões garantidas ou tráfego de anúncios genuíno. No entanto, as startups estão usando o blockchain para conectar os compradores às empresas . O cliente decide quem pode acessar seus dados e é pago toda vez que uma empresa usa esses dados para fazer uma oferta. As empresas fazem ofertas personalizadas para os consumidores com base em suas pesquisas por serviços e produtos em um aplicativo de pesquisa descentralizado.

Financiamento coletivo: Uma maneira eficaz e popular para startups de aumentar a conscientização e o dinheiro para novos projetos é o crowdfunding . No entanto, as taxas dessas plataformas podem ser bastante altas; isso acontece porque a plataforma serve como intermediária. Se o intermediário não for necessário, os sistemas de reputação online e os contratos inteligentes podem ser usados ​​para criar confiança entre criadores e investidores.

Bitcoin é mais que uma forma de moeda; é a tecnologia que tem o potencial de mudar o mundo como é conhecido atualmente. O Blockchain já está afetando muitas indústrias, e esses efeitos provavelmente serão ampliados à medida que a criptomoeda for mais amplamente adotada.

É seguro investir em Bitcoin? 
As respostas às perguntas sobre o valor do investimento do bitcoin serão significativamente diferentes dependendo de quem for solicitado. Aqueles que acreditam em um futuro onde a falta de supervisão central dá aos ativos o seu valor dirão que o bitcoin aumentará de valor. Outros que confiam mais na confiança e na segurança oferecidas por instituições governamentais e bancos centrais provavelmente aconselharão o novo investidor a repensar sua posição sobre a criptomoeda.

Embora determinar a força de um investimento seja, em grande parte, um jogo de adivinhação, existem algumas maneiras de determinar quanto vale um determinado investimento. Uma maneira simples de visualizar o poder de investimento do bitcoin é considerar como ele subiu em relação ao dólar americano.

A escassez é um dos conceitos subjacentes da Bitcoin. Apenas 21.000.000 fichas existirão, o que significa que o valor pode permanecer o mesmo ou aumentar em relação a outros tipos de moeda que podem ser impressos em abundância. Outras razões para investir em bitcoin incluem sua crescente popularidade, sua segurança, sua imutabilidade e seu status como a primeira criptomoeda de todos os tempos .

Com tudo isso dito, há uma razão significativa para limitar os investimentos em bitcoin a uma pequena parte de um portfólio. Bitcoin é uma moeda volátil; é conhecido por saltos rápidos de preços, altos picos e baixos vales, o que tornaria extremamente difícil para investidores experientes confiar nele como um gerador de dinheiro de longo prazo . Seria imprudente alguém gastar toda a sua poupança em um ativo tão instável. Tal como acontece com ações, títulos e fundos mútuos, não se deve investir mais do que eles podem perder.

O futuro do Bitcoin 
Criptomoeda é uma espécie de palavra de ordem nos dias de hoje; é quase impossível abrir um jornal ou clicar em uma notícia on-line sem ver uma referência a ela. Embora seus efeitos futuros sejam incertos, não há como duvidar dos efeitos do Bitcoin no mundo financeiro. Alguns desses efeitos atuais e futuros são discutidos abaixo.

 Transferências bancárias rápidas e econômicas
 Remessas mais fáceis e frequentes
 Finanças mais seguras para usuários de baixa renda
 Maior poder e potencial para aplicativos de e-commerce
 Estabilidade em tempos incertos
 Dando poder de volta para as pessoas

A criptomoeda Bitcoin possui condições de se tornar um sistema eficiente e participativo no cotidiano da sociedade. Isso se deve ao fato de após as análises oferecidas neste artigo, os dados demonstrados e visões de especialistas na área, a perspectiva e até mesmo estimativa de um futuro do Bitcoin é muito positiva. O sistema que mantém a posição de libertário da participação de terceiros nas transações econômicas demonstra o quanto o futuro poderá trazer benefícios específicos para aqueles que pretendem ter agilidade e baixo custo em transações financeiras. Entretanto a realidade atual é de que a criptomoeda ainda é uma moeda paralela ao sistema monetário das nações, não tendo participação e impactos significativos na economia dos países. Os impactos em si estão ligados ao crescente número de usuários que aderem e se interessam pelo sistema, bem como empresas do ramo tecnológico que investem em seus funcionários e estruturas físicas. Outros impactos a serem analisados estão ligados às consequências jurídicas e legais da criptomoeda em relação a sua utilização.

A partir do momento em que foram criados, as criptomoedas foram definidas para mudar o mundo. À medida que os CEOs dos bancos o reduzem, e alguns países o banem de imediato, sua popularidade só aumentará. A maioria dos que são contra a ideia têm interesse em vê-la falhar.

Os impactos da criptomoeda não se restringe ao campo macroeconômico, mas sim como a internet aos poucos vai dando espaço para notícias e nas mídias sociais, do quanto o Bitcoin possui peculiaridades interessantes, e quanto suas características tecnológicas atrai a geração do século XXI. É fascinante observar o potencial e o crescimento de uma atividade que pode marcar a sociedade e trazer benefícios econômicos para os indivíduos.

Nesse sentido, impende ainda considerar os impactos que poderão advir de um novo meio de pagamento para pessoas de direito privado e público. Não se trata de uma mera especulação, mas a constatação de que estes já sofreram variação ao longo dos tempos, como ocorreu quando do lançamento, na Idade Média, da letra de câmbio. O mundo virtual, a insegurança de meios físicos de pagamentos, dado ao aumento de criminalidade, inclusive a eletrônica, acabam por fomentar a busca por mecanismos de segurança. Por outro lado, o Estado não pode mais desconhecer da necessidade do estabelecimento de parcerias que ultrapassam os limites das fronteiras nacionais, onde as soluções de câmbio não representam mais a única solução possível, em função de sua volatilidade e de limitações cambiais. Os meios virtuais, em especial as criptomoedas, criam um novo mecanismo, voltado para o atingimento de metas específicas. A sua falta de regulação estabelece, por seu turno, um ambiente fértil para o financiamento de atividades ilícitas e estas devem ser combatidas .

Veja também 

 Bitcoin
 Blockchain
 Ethereum